V403 Андромеды () — одиночная переменная звезда в созвездии Андромеды на расстоянии (вычисленном из значения параллакса) приблизительно 4780 световых лет (около 1466 парсеков) от Солнца. Видимая звёздная величина звезды — от +16,1m до +11,9m.

Характеристики 
V403 Андромеды — красная пульсирующая переменная звезда, мирида (M) спектрального класса M. Эффективная температура — около 3297 K.

Примечания